Пелег () — еврейская фамилия. Известные носители:

 Пелег, Матан (род. 1993) — гватемальский и израильский футболист.
 Пелег, Франк (1910—1968) — чешский и израильский пианист, клавесинист, дирижёр, композитор, педагог.
 Брискин-Пелег, Нета (род. 1966) — руководитель службы «Натив» с 2017 года.